Le terme loutre peut se référer à:

Animal 
 Loutre, un animal de la sous-famille de mammifères carnivores de la famille des Mustélidés, comportant plusieurs espèces.
 Civette-loutre de Sumatra, ou Cynogale de Bennett ou manpalon (Cynogale bennettii), est une civette de la famille des viverridés.
 Chien à loutre, ou Otterhound est un chien qui était utilisé pour la chasse de la loutre par le roi Édouard III d'Angleterre.
 Le jaguarondi (Puma yagouaroundi) encore appelé eyra ou "chat loutre" est une petite espèce de félin d'Amérique.
 Le Mérou loutre (Epinephelus tauvina) est un poisson marin appartenant à la famille des Serranidae.

Toponymes

Barrage La Loutre, construit en 1916-1917 dans les rapides La Loutre, sur la rivière Saint-Maurice, au Québec, Canada. Il constituait le barrage le plus en amont sur la rivière jusqu'à 1948 où le barrage Gouin a été érigé à  en amont, rehaussant ainsi le niveau du réservoir.
 Lac à la Loutre (Montréal) (aussi anciennement cartographié petit lac Saint-Pierre ou simplement lac Saint-Pierre) était un lac marécageux de l'île de Montréal.
Lac à la Loutre (Rivière-aux-Outardes) est un plan d'eau du bassin versant de la rivière aux Anglais, dans le territoire non organisé de Rivière-aux-Outardes, dans la MRC Manicouagan, au Québec.
 Loutre de Sainte-Luce, moulin banal du ruisseau à la Loutre (côté Est) à Sainte-Luce, au Québec.
 Rivière à la Loutre est un tributaire de la rivière des Outaouais, coulant dans Fugèreville et Saint-Bruno-de-Guigues, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
 Rivière à la Loutre (rivière du Sud), un affluent de la rive sud de la rivière du Sud (Montmagny) (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans la MRC de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.
 Rivière aux Loutres (rivière du Loup), un affluent de la rivière du Loup (Bas-Saint-Laurent) (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent), coulant dans Saint-Athanase (MRC de Témiscouata), ainsi que Saint-Bruno-de-Kamouraska, Sainte-Hélène-de-Kamouraska et Saint-Joseph-de-Kamouraska, dans la MRC de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
 Rivière à la Loutre (rivière Saint-Jean Nord-Ouest), un affluent de la rivière Saint-Jean Nord-Ouest, coulant dans (MRC) Les Etchemins, au Québec (Canada), et dans le comté d'Aroostook, au Maine (États-Unis).

Loutre, un cours d'eau qui s'écoule dans le Missouri aux États-Unis.
 Île Otter, ou l'Île de la Loutre, est une petite île inhabitée de l'archipel Pribilof dans la mer de Bering, en Alaska, aux États-Unis.

Saint-Cirgues-la-Loutre est une commune française, située dans le département de la Corrèze en région Limousin.
 Section La loutre, en Alsace, France.

Individus 
 Abbé Jean-Louis Le Loutre, chef militaire français dirigeant des batailles de la guerre anglo-micmac, en Acadie, au Canada, au .

Autres 
 Les Aventures culturelles de Monsieur Loutre, série télévisée d'animation française.

Voir aussi 
 Outre (récipient)